Коновица () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 104 человека. Почтовый индекс — 47140. Телефонный код — 3558.

Местный совет 
47140, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Бриків

Ссылки 
 Коновица на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района